Кубок Швейцарії з футболу 2011–2012 — 87-й розіграш кубкового футбольного турніру у Швейцарії. Титул здобув Базель.

Календар

1/32 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 вересня 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 вересня 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 вересня 2011

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 жовтня 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 жовтня 2011

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 листопада 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 листопада 2011

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 березня 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 березня 2012

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 квітня 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 квітня 2012

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Швейцарії на soccerway 

2011–2012
Швейцарія
Швейцарія
2011 у швейцарському спорті
2012 у швейцарському спорті